Hans-Dieter Müller (* 19. November 1962 in Olsberg) ist ein Brigadegeneral des Heeres der Bundeswehr und seit November 2017 Abteilungsleiter IV im Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr in der Lüttich-Kaserne in Köln.

Militärische Laufbahn 
Müller war mindestens seit Januar 2015 als Oberst i. G. als Unterabteilungsleiter I 1 im Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr eingesetzt. Den Dienstposten des Abteilungsleiters IV übernahm er im November 2017 offiziell von Brigadegeneral Gunter Schneider. Bereits seit April 2017 war er mit der Führung der Abteilung beauftragt. Als Abteilungsleiter IV ist Müller zuständig für die Personalführung der Soldaten, die der Laufbahngruppe der Unteroffiziere (Unteroffiziere mit und ohne Portepee) und der Mannschaften angehören.

Müller hat den Fallschirmspringerlehrgang erfolgreich absolviert und an einem Auslandseinsatz der Bundeswehr unter NATO-Mandat teilgenommen.

Auszeichnungen 
 Ehrenkreuz der Bundeswehr in Gold

Privates 
Müller hat zwei Kinder.

Literatur

Einzelnachweise 

Brigadegeneral (Heer der Bundeswehr)
Träger des Ehrenkreuzes der Bundeswehr in Gold
Deutscher
Geboren 1962
Mann